Зарядье — топоним.

 Зарядье — исторический район в Москве.
 Зарядье — ландшафтный парк в одноимённом историческом районе Москвы.
 Зарядье — концертный зал в одноименном ландшафтном парке.